Rushtonia minuta är en ringmaskart som beskrevs av Qian och Ding in Ding 1988. Rushtonia minuta ingår i släktet Rushtonia, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minuta